

Елчо — місто, штат Вісконсин
 Елчо — переписна місцевість, штат Вісконсин